Statue de la Mère-Patrie à Volgograd (Russie).
 Statue de la Mère-Patrie à Kiev (Ukraine).

en:Mother Motherland
ro:Patria Mamă